Елизавета Амалия:

 Елизавета Амалия Австрийская (1878—1960) — эрцгерцогиня Австрийская, в замужестве — принцесса Лихтенштейна.
 Елизавета Амалия Гессен-Дармштадтская (1635—1709) — принцесса Гессенского дома, в замужестве курфюрстина Пфальца.